Čelo, (u anatomiji) koštani dio glave iznad očiju
 Čelo (tambura), trzalačko žičano glazbalo
 Violončelo, gudačko glazbalo